Transceiver har flere betydninger:
Datanet transceiver – en sammenbygning af en baseband sender og en modtager (eng. transmitter + receiver). Er en del af et trådet computer netkort.
Radiotransceiver – en sammenbygning af en radiosender og en radiomodtager (eng. transmitter + receiver).

Datatransmission
Elektroniske apparater